Die Süper Lig 2003/04 war die 46. Saison der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 8. August 2003 mit dem Spiel Samsunspor gegen Beşiktaş Istanbul und endete am 15. Mai 2004 mit dem 34. Spieltag. Vom 22. Dezember 2003 bis 22. Januar 2004 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Meister wurde Fenerbahçe Istanbul. Damit sicherten sich die Blau-Gelben die 15. Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Vize-Meister wurde die Mannschaft vom Schwarzen Meer, Trabzonspor. Absteigen mussten Bursaspor, Adanaspor und Elazığspor.

Die beiden Rivalen des Meisters Beşiktaş Istanbul und Galatasaray Istanbul waren mit ihren Ergebnissen nach der Saison unzufrieden. Beşiktaş wurde hinter Trabzonspor Dritter und qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Galatasaray spielte ihre schlechteste Saison seit vielen Jahren. Die Trainer-Legende Galatasarays Fatih Terim und seine Mannschaft wurden Sechster, was für die Fans und den Vorstand der Rot-Gelben nicht zufriedenstellend war. Das bedeutete, dass Galatasaray in der kommenden Spielzeit am internationalen Fußballgeschehen nicht teilnehmen konnte. Terim trat zurück und wurde durch Gheorghe Hagi ersetzt, der drei Jahre nach seinem Karriereende als Fußballspieler die Nachfolge von Terim antrat.

Teilnehmer 
Für die Süper Lig 2003/04 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die Erst- bis Drittplatzierten der 2. Liga Konyaspor, Çaykur Rizespor und Akçaabat Sebatspor. Während Konyaspor nach zehn Jahren zurückkehrte, schaffte Çaykur Rizespor den sofortigen Wiederaufstieg. Für Akçaabat Sebatspor war es die erste Erstligateilnahme in deren Vereinsgeschichte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

 (*) Die Begegnung Fenerbahçe Istanbul – Çaykur Rizespor wurde aufgrund einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters Ali Aydın nachgeholt. Er zeigte dem Spieler Gustavo Victoria von Çaykur Rizespor zwei Gelbe Karten, ohne ihn, mittels roter Karte, vom Platz zu verweisen. Die erste Partie endete Unentschieden mit 1:1.
 (°) Die Begegnung Beşiktaş Istanbul – Samsunspor wurde nach 85 Minuten vorzeitig beendet. Schiedsrichter Cem Papila verwies bis zu dieser Minute fünf Spieler von Beşiktaş Istanbul mit der roten Karte vom Platz. Der Spielstand lautete zu diesem Zeitpunkt 1:4, wurde jedoch offiziell als 0:4 erklärt.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul 

* Yusuf Şimşek (12/1), Alper Akıcı (3/–), Robert Enke (1/–) haben den Verein während der Saison verlassen.

Spielstätten

Weblinks 
 Süper Lig - Saison 2003/04 auf kicker.de
 Süper Lig - Saison 2003/04 auf der offiziellen Website des türkischen Fußballverbands (türkisch)
 

2003/04
Fußballsaison 2003/04